O Vila Santista Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Mogi das Cruzes.

A equipe foi fundada em 14 de julho de 1919 e disputou cinco edições do campeonato paulista nas segunda (atual A2), terceira (atual A3) e quarta divisões (atual B).

História 

Um dos mais antigos clubes da cidade, o Vila Santista recebeu esse nome em homenagem ao bairro onde se situa. Depois de ter sido campeão regional várias vezes na década de 1940, a equipe optou pelo profissionalismo, em 1957, estreando na Terceira Divisão do Campeonato Paulista daquele ano. Já no ano seguinte, estreou na Segunda Divisão, onde faz uma batalha particular contra o rival de casa, o União Mogi, que ainda permanece nos quadros da FPF.

Atualmente o departamento de futebol do clube se dedica apenas a competições amadoras.

Participações em estaduais 
 Segunda Divisão (atual A2) = 2 (duas)
- 1958 - 1959
 Terceira Divisão (atual A3) = 2 (duas)
- 1957 - 1960
 Quarta Divisão (atual B) = 1 (uma) 
- 1961